Gereau kan som auktorsförkortning betyda:

 Roy Gereau
 Roy Emile Gereau

Robotskapade auktorsförkortningar